Localidades
Mayfield (Kansas)
Mayfield (Kentucky)
Mayfield (Ohio)
Mayfield (Pensilvânia)
Mayfield (Utah)
Mayfield Heights
West Mayfield
The Mayfield Four

Desambiguações de topônimos